Такер Гейтс — американский телережиссёр и продюсер. Он был режиссёром нескольких эпизодов сериалов канала ABC «Шпионка» и «Остаться в живых». Он также был режиссёром ряда эпизодов сериалов «Дурман», «Карнавал», «», «», «Юристы Бостона», «Город пришельцев», «Братья и сёстры», «Родина» и «Парки и зоны отдыха».

Фильмография

Примечания

Ссылки